Carlo II Tocco (fallecido en 1448) fue el gobernante de Epiro desde 1429 hasta su muerte.

Biografía 

Carlo II era el hijo de Leonardo II Tocco, el hermano más joven de Carlo I Tocco con quien compartió el poder, conde palatino de Cefalonia y Zacinto, duque de Santa Maura (Léucade), y déspota de Epiro. En 1424 Carlo II y sus hermanas fueron adoptados por su tío Carlo I. La hermana de Carlo II, Maddalena Tocco, se casó con el futuro emperador bizantino Constantino XI Paleólogo en 1428, pero murió en 1429.

En julio de 1429 Carlo II sucedió a su tío Carlo I en todas sus posesiones. A ello se opusieron, sin embargo, los hijos ilegítimos de Carlo I, dirigidos por Memnone. Este y sus hermanos solicitaron ayuda al sultán otomano Murad II para obtener la herencia de su padre y el sultán envió una fuerza bajo el mando de Sinan. El general otomano entró en negociaciones con la facción antilatina de Ioánina y, después de garantizar los privilegios de la nobleza, obtuvo la rendición de la ciudad el 9 de octubre de 1430.

Carlo II continuó gobernando sobre los restos de su principado en Epiro desde Arta en calidad de vasallo otomano, mientras que los hijos ilegítimos de su tío recibieron posesiones en Acarnania como dependientes otomanos. Carlo II murió en octubre de 1448 y fue sucedido por su hijo Leonardo III Tocco. Después de la conquista otomana, los territorios de Tocco se convirtieron en un sanjacado de nombre «Karli-Eli», derivado de Carlo II o su tío Carlo I.

Matrimonio y descendencia 

Por su matrimonio con Raimondina de Ventimiglia, Carlo II Tocco tuvo cuatro hijos: 

 Leonardo III Tocco, quien lo sucedió como señor de Epiro 
 Giovanni Tocco 
 Antonio Tocco 
 Elvira Tocco

Se casó con una hija de Mauricio Espata algún tiempo después de 1415.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 
 * 
Fallecidos en 1448
Déspotas de Epiro
Condes palatinos de Cefalonia y Zacinto
Familia Tocco